Biscuit ou Biscuits pode referir-se a coisas diferentes:
 Biscuit ou porcelana fria - massa de modelar
 Biscuit (culinária) - pão da culinária dos Estados Unidos
 Biscuits - EP da banda americana de funk metal Living Colour

Desambiguação